Fasel steht für:
 Gartenbohne
 junges Zuchttier

Fasel ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Fasel (1898–1984), Schweizer Eishockeyspieler 
 Christoph Fasel (* 1957), deutscher Journalist, Autor und Wissenschaftler
 Georg Fasel (1675–1747), deutscher Prämonstratenserabt
 Hugo Fasel (* 1955), Schweizer Politiker
 Jacques Fasel (* 1952), Schweizer Anarchist und Krimineller
 René Fasel (* 1950), Schweizer Eishockeyfunktionär

Siehe auch:
 Fassel